Бубній Петро Михайлович (1936) — український журналіст;
 Бубній Михайло (1970) — єпископ УГКЦ.

Прізвища